Emmy peut être :
 Emmy, prénom féminin ;
 Emmy Awards.